Piotr Marciniak (ur. 1949) – poseł Unii Pracy w latach 1993-1997, dyplomata
 Piotr Marciniak (ur. 1967) – dziennikarz telewizyjny (TVN i TVN24)
 Piotr Marciniak – architekt, naukowiec
 Piotr Marciniak (ur. 1986) – siatkarz